FQM est un sigle qui peut désigner :
 Fédération québécoise des municipalités, une association qui regroupe plus de 1000 municipalités et municipalités régionales de comté réparties sur tout le territoire québécois ;
 Fédération québécoise des massothérapeutes.